Agrostocrinum är ett släkte av grästrädsväxter. Agrostocrinum ingår i familjen grästrädsväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Grästrädsväxter
Agrostocrinum